Open 13 2017, właśc. Open 13 Provence 2017 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2017 z cyklu Open 13 rozgrywany w dniach 20–26 lutego 2017 roku w Marsylii na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 691 850 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2017 w tenisie ziemnym
2017
2017 we Francji